Vernouillet puede referirse a: 

 Vernouillet, comuna francesa situada en Eure y Loir; o
 Vernouillet, comuna francesa situada en Yvelines.